Cambon d'Albi, municipi al departament del Tarn (regió d'Occitània, França)
 Cambon e Salvèrgas, poble occità del Llenguadoc, a la part septentrional del departament de l'Erau (regió d'Occitània)
 Cambon de la Vaur, municipi al departament del Tarn (Occitània)
 La Cadièira e Cambon, municipi al departament del Gard (Occitània)